Это список объявленных игр для игровой консоли PlayStation Vita.
На 26 февраля 2016 года 1367 игр анонсировано или уже вышло.

Игры

Примечания 

Vita